Карасо може да се отнася за:

 Карасо или Карасу, известна еврейска фамилия в Солун
 Карасо, департамент в Никарагуа
 Карасо, бивша община в кантон Тичино, Швейцария